André Bucher (atleet), Zwitsers 800-meterloper.
 André Bucher (beeldhouwer), Zwitsers beeldhouwer, schilder en graficus.